Nothing But Love World Tour — последний концертный тур американской певицы Уитни Хьюстон перед её внезапной смертью 11 февраля 2012 года. Этот тур был первым в течение десяти лет и был организован в поддержку её седьмого студийного альбома I Look to You (2009).

Nothing But Love World Tour был тридцать четвёртым самым успешным туром 2010 года, доходы которого составили более $36 млн.

Разогрев 
 Энтони Каллея (Австралия)
 Waylon (Лондон)
 Азария Дэвидсон (Англия [некоторые концерты], Швеция, Дания и Швейцария)
 Алекс Гарднер (Шотландия)
 Karima (Италия)
 Марк Свей (Швейцария)
 Moto Boy (Швеция)
 Axl Smith (Финляндия)

Сет-лист 
{| class="collapsible collapsed" width="70%" style="background-color:#White; border-radius:10px;"
! style="background-color:#ddccff; border:; padding-left:5px; border-radius:0px" | <span style="float:lef;"> Россия
|-
|
 «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)»
 «How Will I Know»
 «Exhale (Shoop Shoop)»
 «I Didn't Know My Own Strength»
 «My Love Is Your Love»
 Попурри:
 «Saving All My Love for You»
 «The Greatest Love of All»
 «All at Once»
 Трибьют Майклу Джексону:
 «Man in the Mirror» (с элементами из «Missing You»)
 «I Will Always Love You»
 Попурри: (исполнялась бэк-вокалистами)
 «Revelation»
 «Wanna Be Startin’ Somethin’»
 «I’m Every Woman»
 «I Love the Lord» 
 «I Look to You»
Бис:
 «Million Dollar Bill» (Freemasons Radio Edit)
|}
{| class="collapsible collapsed" width="70%" style="background-color:#White; border-radius:10px;"
! style="background-color:#ddccff; border:; padding-left:5px; border-radius:0px" | <span style="float:lef;"> Азия / Австралия
|-
|
 Video Introduction (с элементами из «For the Lovers», «Queen of the Night», «I’m Every Woman» и «How Will I Know»)
 «For the Lovers»
 «Nothin' But Love»
 «I Didn't Know My Own Strength»
 «My Love Is Your Love»
 «Exhale (Shoop Shoop)»
 «If I Told You That»
 «It's Not Right but It's Okay»
 «One Moment in Time» (Video Interlude)
 «For the Love of You» (исполнялась Гари Хьюстоном)
 «Queen of the Night» (исполнялась бэк-вокалистами)
 Попурри:
 «Saving All My Love for You»
 «Greatest Love of All»
 «All at Once»
 «I Learned from the Best»
 «I Love the Lord»
 Трибьют Майклу Джексону:
 «Missing You» (с элементами из «Wanna Be Startin’ Somethin’» и «The Way You Make Me Feel»)
 «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)»
 «How Will I Know»
 «I Look to You»
 «Step By Step»
 «I Will Always Love You»
Бис:
 «Million Dollar Bill» (Freemasons Radio Edit)
|}
{| class="collapsible collapsed" width="70%" style="background-color:#White; border-radius:10px;"
! style="background-color:#ddccff; border:; padding-left:5px; border-radius:0px" | <span style="float:lef;"> Европа
|-
|
 Video Introduction (с элементами из «For the Lovers», «Queen of the Night», «I’m Every Woman» и «How Will I Know»)
 «For the Lovers»
 «Nothin' But Love»
 «I Look to You»
 «My Love Is Your Love»
 «It's Not Right but It's Okay» (с элементами из «Like I Never Felt»)
 «Step By Step»
 «For the Love of You» (исполнялась Гари Хьюстоном)
 «Queen of the Night» (исполнялась бэк-вокалистами)
 Трибьют Майклу Джексону:
 «A Song for You» (с элементами из «The Way You Make Me Feel»)
 Попурри:
 «Saving All My Love for You»
 «Greatest Love of All»
 «All at Once»
 «I Learned from the Best»
 «I Love the Lord»
 «I Will Always Love You»
 «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)»
 «How Will I Know»
 «I Didn't Know My Own Strength»
Бис:
 «Million Dollar Bill» (Freemasons Radio Edit)
|}

Даты концертов 

Отменённые и перенесённые концерты

Кассовые сборы

Примечания 

Концертные туры Уитни Хьюстон